Ženská dvouhra Courmayeur Ladies Open 2021 probíhala ve druhé  polovině října 2021. Do singlové soutěže courmayeurského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o premiérový ročník ženského turnaje na okruhu WTA Tour.

Vítězkou se stala Chorvatka Donna Vekićová, jež ve finále za 1.46 hodiny zdolala dánskou turnajovou pětku Claru Tausonovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour, první v hale i od roku 2017. Vekićová, která v únoru 2021 podstoupila operaci pravého kolena, přerušila sérii tří finálových porážek.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Courmayeur Ladies Open
WTA Tour 2021
Tenis v Itálii v roce 2021